Mitologija
 Galateja (mitologija), lik iz grčke mitologije

Astronomija
 Galateja (mjesec), neptunov satelit
 74 Galatea, asteroid

Zemljopis
 Galatea (Grčka), naselje u perfekturi Kozani, Grčka
 Galatea (Novi Zeland), naselje na sjevernom otoku Novog Zelanda
 Galatea (planina), Kanada
 Nacionalni park Galatea, Nikobari, Indija

Ostalo
 Galatea (videoigra)